Coca-Cola Cup – nome ufficiale della English Football League Cup dal 1992 al 1998
 Coca-Cola Cup – nome ufficiale della Scottish League Cup dal 1994 al 1998
 Coca-Cola Cup – nome ufficiale della Coppa di Lega sudafricana dal 1992 al 1996 e dal 2001 al 2005